IRI puede referirse a:

Instalación Receptora Individual (de gas natural).
Instituto de Relaciones Internacionales (de la Universidad Nacional de La Plata, Argentina).
Istituto per la Ricostruzione Industriale (de Italia).
Índice de regularidad internacional, un parámetro para determinar la rugosidad de los firmes.

Acrónimos